

Sciences et techniques

Anatomie des vertébrés 
 le tarse est un élément du squelette du membre inférieur des humains et des autres tétrapodes.
 en ornithologie, le tarse est un segment de la patte des oiseaux ;
 le tarse est une portion fibreuse des paupières supérieure et inférieure.

Anatomie des invertébrés 
 en entomologie, le tarse est le segment terminal des pattes des insectes et des autres arthropodes.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Paul de Tarse (saint Paul), probablement né à Tarse en Cilicie au début du  et mort vers 67-68 à Rome, est un apôtre de Jésus-Christ, quoique ne faisant pas partie des douze apôtres.
 Agathonice de Tarse, auteur fictif égyptien

Toponyme 
 Tarse est une ville de Cilicie, en Turquie.